Джва́ри ( — «крест») — город на западе Грузии, край Самегрело-Верхняя Сванетия.

Расположен на реке Ингури, конечная железнодорожная станция на ветке от Зугдиди (в 28 км).

Близ Джвари — Ингурская ГЭС. Добыча мрамора.

В советское время в Джвари работала чайная фабрика.

Топографические карты

Известные люди 
В Джвари родился и похоронен Мелитон Кантария — участник водружения Знамени Победы над Рейхстагом 1 мая 1945 г.

Примечания

Источники 
 
 «Современный толковый словарь» изд. «Большая Советская Энциклопедия», 1997 г.

Города Грузии
Населённые пункты Цаленджихского муниципалитета